La partita steht für:

 La partita, Originaltitel von Die Partie seines Lebens, italienischer Spielfilm von Carlo Vanzina (1988)
 Ensemble La Partita, Zürcher Kammerorchester